Weatherford (Oklahoma)
Weatherford (Texas)

Desambiguações de topônimos